Jméno Bender nese více subjektů:

 Bender Bending Rodríguez – postava ze seriálu Futurama
 Ostap Bender – hlavní postava románů Dvanáct křesel a Zlaté tele

 příjmení
 Alejandro Bender (* 1976) – argentinský judista
 Jan Blasius Kolumban Bender (1713–1798) – rakouský polní maršál
 Hans Bender (1907–1991) – německý psycholog, autor literatury faktu, vysokoškolský učitel a psychotronik
 Heinrich Bender (1902–1943) – německý veslař
 Lars Bender (* 1989) – německý fotbalista
 Lionel Bender – lingvista
 Peter Bender – německý propagátor Dutozemě
 Sven Bender (* 1989) – německý fotbalista
 Thomas Bender (* 1944) – australský basketbalista

 místopisné jméno
 Bender nebo Tighina (rusky a ukrajinsky: Bendery) – město na východě Moldavska, v mezinárodně neuznané Podněsterské moldavské republice